

Черрі-Веллі — місто, штат Арканзас
 Черрі-Веллі — місто, штат Нью-Йорк
 Черрі-Веллі — місто, штат Пенсільванія
 Черрі-Веллі — селище, штат Іллінойс
 Черрі-Веллі — селище, штат Нью-Йорк
 Черрі-Веллі — переписна місцевість, штат Каліфорнія